San Antonio de Padua steht für
San Antonio de Padua, Ort in Buenos Aires, Argentinien
Kirchengebäude
San Antonio de Padua (Saragossa), Spanien 
San Antonio de Padua (Córdoba), Argentinien